Чемпионат Ирана по футболу 2011/2012 () был одиннадцатым сезоном высшей лиги и шестым под названием Кубок Персидского залива по футболу. Чемпионский титул защитил клуб Сепахан. Сезон начался 2 августа 2011 года и завершился 11 мая 2012 года.

Команды

Стадионы и расположение команд

Команды, тренеры, техническое оснащение и спонсоры

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 2011-12 Страница на сайте ИФС
 Чемпионат Ирана 2011/2012 на soccerway.com

Чемпионат Ирана по футболу
Иран
Спорт в Иране в 2011 году
Спорт в Иране в 2012 году